TBT peut signifier :
 très basse tension, en électricité ;
technical barrier to trade (en langage de l'Organisation Mondiale du Commerce): entrave technique aux échanges
 tributylétain, en chimie (produit utilisé notamment pour le traitement des coques de navires) ;
 Alvis Unipower Tank Bridge Transporter, véhicule militaire transporteur de pont.